Bodagöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bodagölen (Hässleby socken, Småland), sjö i Eksjö kommun,  (6,07 ha)
Bodagölen (Nässjö socken, Småland), sjö i Nässjö kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn